Recht, nicht Rache steht für:
 Recht, nicht Rache (Buch), Buch von 1988
 Recht, nicht Rache (Film), Film von 1989